A dolgok állása (Der Stand der Dinge / The State of Things), Wim Wenders 1982-es angol nyelvű filmje
 A dolgok állása (State of Play), 2009-es amerikai-brit-francia politikai thriller Kevin Macdonald rendezésében